Le mot pubescens est le participe présent du verbe latin pūbēscō (« devenir pubère, se couvrir de poils follets, croître »), il signifie donc « qui entre dans l'adolescence, croissant, qui se couvre de poils épars ».

En taxonomie, pubescens est employé comme épithète spécifique dans le sens de « portant des poils fins et espacés ». Pour les espèces dotées de cette épithète, voir la liste générée automatiquement.

Notes et références

Voir aussi 
  (sens apparenté)

Épithète spécifique